Marduk – divinità mesopotamica
 Marduk – centro eruttivo presente sulla superficie di Io
 Marduk – gruppo musicale svedese